Zwiesel steht für:

Gemeinden und Orte:
 Zwiesel, Stadt im Landkreis Regen, Bayern
 Zwiesel (Bad Gottleuba-Berggießhübel), Ortsteil von Gottleuba-Berggießhübel, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Berge:
 Zwiesel (Chiemgauer Alpen) (1782 m), Gipfel des Staufen in den Chiemgauer Alpen, Bayern
 Zwiesel (Kocheler Berge) (auch Zwieselberg; 1348 m), Berg in den Kocheler Bergen der Bayerischen Voralpen, Bayern

Flüsse:
 Zwiesel (Fluss), linker Oberlauf des Elmauer Bachs (zum Ferchenbach) bei der Steilenhütte im Wettersteinwald, Markt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Sonstiges:
 Zwiesel (Botanik), Baumstamm, der sich in zwei etwa gleich starke Arme gabelt
 Zwiesel, einfache ballistische Waffe, siehe Zwille
 Zwiesel (Sattel), Enden des gabelartigen Reitsattels

Siehe auch:
 Zwieselbach
 Zwiesel Kristallglas, Glasunternehmen
 Zwiesele